Le BLOSO est un service administratif du ministère de la Communauté flamande chargé de promouvoir le sport et l'éducation physique auprès de l'ensemble de la population en Flandre.

Son nom est l'acronyme de «  ». Son équivalent en Communauté française de Belgique est l’ADEPS (Administration de l’Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air). Créées en 1969, ces deux entités étaient auparavant réunies en un seul service, l'INEPS (Institut National pour l’Éducation Physique et les Sports), relevant depuis 1956 du Ministère de la Santé publique.

Tant le BLOSO que l'ADEPS organisent, chacun sur leur territoire, l'encadrement de la formation sportive : formation des entraîneurs, des gestionnaires de clubs sportifs, d'animateurs et de fonctionnaires communaux chargés des sports…

Le BLOSO est également l'organisateur d'un événement sportif fort controversé, à haute teneur communautaire : le .

Depuis 2015, BLOSO porte le nom de .

Lien externe 

 

Association ou organisme ayant son siège en Belgique
Sport en Flandre